Георгий Антоненко:
 Антоненко, Георгий Карпович (1879—1958) — архидиакон патриархов Сергия (Страгородского) и Алексия I (Симанского).
 Антоненко, Георгий Фёдорович (1927—1941) — разведчик-пионер, герой Великой Отечественной войны.